Esta é uma lista dos 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte por população segundo o censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Natal é a capital e município mais populoso, com mais de 800 mil pessoas, ocupando a vigésima posição a nível nacional e concentrando, sozinha, cerca de 1/4 da população estadual, de  habitantes.

Lista 

RN 2010
Pop 2010